Die Sparta Prague Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier der ITF in Prag. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 10. bis 18. Mai 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Prag